Polesinesuchus es un género extinto de aetosaurio estagonolepídido que vivió durante el Triásico Superior en el sur de Brasil.

Sus restos fósiles, partes del cráneo y del esqueleto postcraneal de un individuo juvenil, se han hallado en la Supersecuencia Santa Maria de finales del Carniense y principios del Noriense.

Filogenia 
Un análisis filogenético inicial lo coloca como el taxón hermano de Aetobarbakinoides. El siguiente cladograma está basado en este análisis:

Referencias

Enlaces externos 

Aetosauria
Fósiles de América del Sur
Fósiles del Triásico